Пусан — многозначный термин.

 Пусан — крупный город в Республике Корея. 
 Пусан — подземная станция Пусанского метро на Первой линии. 
 Пусан — крупнейший морской порт в Республике Корея.
 Пусан — центральная железнодорожная станция в Пусане, Республика Корея.

См. также 
 Поезд в Пусан